Contea di Kent o Kent County è la denominazione delle seguenti aree:

Canada
 Contea di Kent (Nuovo Brunswick)
 Contea di Kent (Ontario)

Regno Unito
Kent, contea inglese all'origine del nome

Stati Uniti
 Contea di Kent (Delaware)
 Contea di Kent (Maryland)
 Contea di Kent (Michigan)
 Contea di Kent (Rhode Island)
 Contea di Kent (Texas)

Australia
 Contea di Kent (Australia)